En , Strzegowo est le nom :

 de la gmina de Strzegowo, dans le powiat de Mława, dans la voïvodie de Mazovie,
 du village de Strzegowo, chef-lieu de cette gmina,
 du village de Strzegowo, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.